Vila Fria (Felgueiras), een plaats in de Portugese gemeente Felgueiras
 Vila Fria (Viana do Castelo), een plaats in de Portugese gemeente Viana do Castelo